Balch steht für

 Balch, Stadt in Afghanistan
 Balch (Provinz), Provinz in Afghanistan
 Balch (Fluss), Fluss in Afghanistan
 Balch (Tadschikistan), Siedlung in Tadschikistan

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Balch (Arkansas), im Jackson County
 Balch (Kalifornien), im San Bernardino County
 Balch (Washington), im Grays Harbor County

Personen:
 Antony Balch (1937–1980), englischer Regisseur
 Emily Greene Balch (1867–1961), US-amerikanische Nationalökonomin, Pazifistin und Friedensnobelpreisträgerin
 George Balch (1821–1908), US-amerikanischer Admiral im mexikanisch-amerikanischen Krieg und im Sezessionskrieg
 Herbert E. Balch (1869–1958), englischer Archäologe
 Joseph Pope Balch (1822–1872), US-amerikanischer Geschäftsmann und Brigadegeneral der Unionsarmee im Sezessionskrieg
 John Henry Balch (1896–1980), Commander der United States Navy im Ersten und Zweiten Weltkrieg
 Pamela Balch, 18. Präsidentin des West Virginia Wesleyan Colleges
 Robert Balch (* 1945), US-amerikanischer Soziologe
 Thomas Balch (1821–1877), US-amerikanischer Historiker

Siehe auch

Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Balch Camp, Ort im Fresno County, Kalifornien
 Balch Creek, Fließgewässer im Multnomah County, Oregon
 Balch Lake, See im Klickitat County, Washington
 Balch Penstock, Kanal im Fresno County, Kalifornien
 Balch Pond, See im Carroll County, New Hampshire
 Balch Slough, See im Stutsman County, North Dakota
 Balch Springs, Ort im Dallas County, Texas
 Balch Park, Park im Tulare County, Kalifornien

im NRHP gelistete Objekte:
 Balch Hotel, in Dufur, Oregon (ID-Nr. 87001469)
 Balch House, in Cincinnati, Ohio (ID-Nr. 80003036)
 Balch House, in Beverly, Massachusetts (ID-Nr. 73000275)

Objekte in der Antarktis:
 Balch-Gletscher, Gletscher im westantarktischen Grahamland